L'espressione Guerra in Ossezia del Sud può riferirsi ai seguenti conflitti:

La Prima guerra in Ossezia del Sud (1991-1992)
La Seconda guerra in Ossezia del Sud (2008)